Municipio de Whitehall puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whitehall (condado de Muskegon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.
 Municipio de Whitehall (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lehigh.